Der Begriff des Passagierens hat die Bedeutung des

 Passagierens in der hohen Reitkunst, siehe Passagieren (Reitkunst)
 Passagierens in der biologischen Zellkultur, siehe Passagieren (Zellkultur)